Tobacco – musicista statunitense
 Tobacco – segmento del talk show Last Week Tonight with John Oliver
 Port Tobacco Village – comune degli Stati Uniti d'America
 Tobacco Dock – edificio di Londra, nel Regno Unito

Pagine correlate 
 Tobacco Industry
 Tobacco Road